Eochaid o Eochaidh (Eochu o Eocho, a volte anglicizzato in Eochy) è un nome molto popolare nella lingua medievale irlandese e gaelico scozzese che deriva dall'antico irlandese ech, cioè cavallo, portato da molti personaggi della storia e della leggenda, tra cui:

Eochaid mac Eirc, mitico re dei Fir Bolg del XVI o XX secolo a.C.
Eochaid Ollathair, mitico re dei Túatha Dé Danann, che avrebbe regnato sull'Irlanda nel XV o XVIII secolo a.C.
Eochaid Faebar Glas, leggendario re supremo d'Irlanda del XIII o XV secolo a.C.
Eochaid Étgudach, leggendario re supremo d'Irlanda del XII o XV secolo a.C.
Eochaid Mumho, leggendario re supremo d'Irlanda del XII o XV secolo a.C.
Eochaid Apthach, leggendario re supremo d'Irlanda del IX o X secolo a.C.
Eochaid Uaircheas, leggendario re supremo d'Irlanda dell'VIII o IX secolo a.C.
Eochaid Fiadmuine, leggendario re supremo d'Irlanda dell'VIII o IX secolo a.C.
Eochaid mac Ailella, leggendario re supremo d'Irlanda del VI o VIII secolo a.C.
Eochaid Ailtleathan, leggendario re supremo d'Irlanda del III o V secolo a.C.
Eochu Feidlech, leggendario re supremo d'Irlanda del I o II secolo a.C.
Eochaid Airem, leggendario re supremo d'Irlanda del I o II secolo a.C.
Eochaid Gonnat, leggendario re supremo d'Irlanda del III secolo
Eochaid Mugmedon, semi-storico re supremo d'Irlanda del IV secolo
Eochaid Buide, storico re di Dál Riata del VII secolo
Eochaid mac Domangairt, storico re di Dál Riata del VII secolo
Eochaid mac Echdach, storico re di Dál Riata dell'VIII secolo
Eochaid mac Áeda Find, illegittimo re di Dál Riata dell'VIII secolo
Eochaid mac Ruhn, storico re di Strathclyde (e forse di Alba) del IX secolo
Eochaid Dallan Forghaill, santo e poeta (530-598)
 Il nome fu usato da Rutland Boughton per il sovrano della sua opera The Immortal Hour (1914)